En la mitología griega, Euribia (en griego antiguo Εὐρύβια Eurúbia o en jónico Εὐρύβιη Eurúbiê, ‘la vasta violencia’, de εὐρύς eurús, ‘grande’, ‘vasto’ y βία bía, ‘fuerza’, ‘violencia’) puede referirse a:

 Euribia, una póntide, hija de Gea (la Tierra) y Ponto (el Mar).
 Euribia, una hija de Tespio. (Apolodoro ii.4.10, ii.7.8.)
 Euribia, una de las amazonas. (Diodoro Sículo iv.16.2.)